

Хощево — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Хощево — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Хощево — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства